Ship Simulator 2006 — игра-симулятор гражданских кораблей от нидерландской компании VSTEP.

Игра представляет собой набор миссий на нескольких локациях.

Корабли в игре 

На выбор предлагается 9 кораблей:

 R.M.S Titanic (Титаник)
 Container vessel (Контейнеровоз)
 Yacht (Яхта)
 Small Container ship (Маленький контейнеровоз)
 Inland Cargo ship (Речной сухогруз)
 Harbour Patrol ship (Патрульный катер)
 Tug boat (Буксир)
 Power boat (Скоростной катер)
 Taxi boat (Речной трамвай)

Локации 

В игре присутствуют три локации:

 Rotterdam Harbor (Порт г. Роттердама)
 Hamburg Harbor (Порт г. Гамбурга)
 tropical paradise islands of Phi Phi, Thailand (Райские тропические острова Фи-Фи, Таиланд)

Дополнения и другие версии 

Ship Simulator 2006 Professional
Добавляет возможность подключения навигационного и другого оборудования — для создания тренажёров.

Дополнение Ship Simulator 2006
Добавляет в игру 6 новых судов:

 Cruise Liner (Круизный лайнер) Ocean Star
 Multi-purpose Cargo Vessel (Грузовое судно)
 Fishing Vessel (Рыболовное судно)
 Russian Tugboat (Буксир)
 Classic Yacht (Катер)
 Speed Yacht (Скоростной катер)

Новые игры в серии 

В  2007 году вышло продолжение Ship Simulator 2008.

Ссылки 
 Официальный сайт разработчиков игры.
 Официальный сайт игры.
 Официальный форум игры.
 Сайт игры Ship Simulator 2008

Симуляторы